Блено́-ле-Туль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Туль-Сюд.

География 						
Блено-ле-Туль расположен в 65 км к юго-западу от Меца и в 28 км к западу от Нанси. Находится в междуречье Мозеля и Мааса. Соседние коммуны: Шарм-ла-Кот и Мон-ле-Виньобль на севере,  Жи на северо-востоке, Мутро на востоке, Крезий на юго-востоке, Бюллиньи на юге.

Коммуна находится недалеко от точки, где сходятся границы трёх департаментов Лотарингии: Мёрта и Мозеля, Мёза и Вогезов.

История 
 Король франков Дагоберт I отдал деревню в VII веке епископу Туля.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 1042 человека.

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Медар, укреплённая в 1506-1512 годах, является памятником истории. В церкви находится гробница 74-го епископа Туля Юга дез Азара, основателя церкви.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель